Název  Kosov má více míst:
 Kosov (okres Šumperk), obec v okrese Šumperk
 Horní Kosov, část města Jihlava v okrese Jihlava
 Kosov (Kamenný Újezd), část obce Kamenný Újezd v okrese České Budějovice
 Kosov (Jihlava), část města Jihlava v okrese Jihlava
 Kosov (Bor), část města Bor v okrese Tachov
 Kosov (lom), opuštěný lom s jezírkem u Králova Dvora v okrese Beroun

 Kosiv (ukrajinsky Косів), rusky Косов – Kosov, město na Ukrajině

podobný název má
 Košov, část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily

Externí odkazy